Сидни Грин:
 Грин, Сидни (род. 1961) — американский баскетболист и тренер, игравший в НБА в 1983—1993 годах.
 Грин, Сидни (род. 1929) — канадский политик из Манитобы, работал в кабинете премьер-министра Манитобы Эдварда Шрейера.
 Грин, Сидни Фэйторн (1841—1916) — британский священнослужитель, сторонник ритуализма.
 Грин, Сидни, барон Грин из Харроу-Уилд (1910—2004) — генеральный секретарь национального профсоюза железнодорожников Великобритании (1957—1975).
 Грин, Сид (1906—1972) — американский художник комиксов, известный по своей работе с множеством издательств в 1940-х — 1970-х годах.
 Грин, Сид (1928—1999) — британский автор телевизионных комедий 1960-х годов, писавший в тесном сотрудничестве с Диком Хиллсом.